Feaella är ett släkte av spindeldjur. Feaella ingår i familjen Feaellidae. 

Feaella är enda släktet i familjen Feaellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Feaella